Arenas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arenas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Arenas (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar